Zeus – (in greco Ζεύς), figura della mitologia greca, dio del cielo e del fulmine e re degli dèi Olimpi

Cinema e televisione 
 Zeus - Le gesta degli dei e degli eroi – trasmissione televisiva sulla mitologia greca condotta da Luciano De Crescenzo
 Zeus – film del 2007 di Carlo Sarti

Fumetti
 Zeus – personaggio della DC Comics
 Zeus – personaggio della Marvel Comics

Musica 
 Zeus! – gruppo musicale italiano
 Zeus – etichetta discografica italiana

Sport
 Zeus – wrestler giapponese
 Zeus – pseudonimo dell'attore e wrestler statunitense Tommy Lister

Videogiochi 
 Signore dell'Olimpo - Zeus – videogioco per PC
 Zeus – antagonista della serie per PlayStation God of War e un personaggio giocabile di PlayStation All-Stars Battle Royale

Altro 
 Zeus – nome proprio di persona italiano maschile
 Zeus – software trojan
 Zeus – genere di pesci appartenenti alla famiglia Zeidae
 Zeus – ecotipo di olivo toscano
Zeus Sport – azienda di abbigliamento sportivo